Keeping ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Keeping (1867–1950), britischer Radsportler
 Max Keeping († 2015), kanadischer Nachrichtensprecher
 Michael Keeping (1902–1984), englischer Fußballspieler und -trainer